Zwez ist der Familienname folgender Personen:

 Annelise Zwez (* 1947), Schweizer Kunstkritikerin, Publizistin im Bereich der bildenden Kunst und Kuratorin
 Stéphanie Mörikofer-Zwez (* 1943), Schweizer Biochemikerin und Politikerin (FDP), siehe Stéphanie Mörikofer